Jerzy Franciszek Kulczycki (1640–1694) – dyplomata, założyciel jednej z pierwszych kawiarni w Wiedniu
 Jerzy Kulczycki (1895–1919) – podporucznik Wojska Polskiego
 Jerzy Kulczycki (1898–1974) – polski archeolog
 Jerzy Sas Kulczycki (1905–1944) – włoski oficer, członek ruchu oporu w czasie II wojny światowej
 Jerzy Kulczycki (1931–2013) – polski księgarz i wydawca emigracyjny
 Jerzy Kulczycki (1934–2010) – polski inżynier-elektryk, profesor AGH w Krakowie
 Jerzy Kulczycki (1928–2019) – polski neurolog, prof. dr hab.